

Geografia
 Oes – nuraghe in territorio di Giave

Sigle 
 Original equipment services – acronimo di "assistenza di apparecchiature originali", si utilizza nel contesto dei processi produttivi industriali

Tecniche analitiche
 OES – optical emission spectroscopy (spettroscopia di emissione)

Codici 
 OES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Antonio Oeste (Argentina)